Pædagog har flere betydninger:
 En pædagog er en person, der er uddannet til at arbejde med pasning, opdragelse og undervisning i f.eks. vuggestue, børnehave, fritidsordning samt på dag- og døgninstitution.
 Eller en person der udfører målrettet undervisning eller terapeutisk og pædagogisk virksomhed inden for et specialiseret område.

 En person som er dygtig til at formidle et stof og gøre det forståeligt og vedkommende,
 En person som teoretisk eller filosofisk har beskæftiget sig med pædagogik eller udviklet nye pædagogiske metoder.